Plac Wolności w Katowicach
 Plac Wolności w Poznaniu